Вильстер () — город в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Вильстер — фамилия
 Вильстер, Даниэль Якоб — шведский и русский вице-адмирал.
 Вильстер, Франциск Христофорович (1769 — после 1797) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.